Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (также известный как Eurowomen или EuroBasket Women) представляет собой международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами Европы (включая Израиль) среди женских национальных баскетбольных команд. Чемпионат также используется в качестве квалификационного турнира для чемпионата мира по баскетболу среди женщин (ФИБА), а также для Олимпийских игр.

Результаты

Победители и призёры

Медали по странам

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин на сайте ФИБА Европы
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин на сайте www.todor66.com